Platta kan syfta på:

 Datorplatta – en tunn handdator med pekskärm av typen multi-touch
 Grammofonskiva
 Läsplatta – en elektronisk läsenhet (e-bokläsare)
 Kakelplatta – lergodsplattor med glasyr på en sida, se kakel
 Platta (hållfasthetslära) – ett två-dimensionellt konstruktionselement som är avsett för att bära tvärlast.
 Plattan – i folkmun namnet på ett torg i Stockholm, se Sergels torg